Campagnola ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Campagnola (um 1500–1564), italienischer Maler
 Robert Campagnola (* 1948), US-amerikanischer Musiker und Vertreter der Hare-Krishna-Bewegung ISKCON

Campagnola ist der Name folgender Orte:
 Campagnola, Ortsteil von Borgo Ticino im Piemont
 Campagnola, Ortsteil von Malcesine 
 Campagnola Cremasca in der Lombardei
 Campagnola Emilia in der Provinz Emilia-Romagna
historischer Name der französischen Stadt Champagnole

Campagnola steht zudem für:
 Fiat Campagnola, Geländewagen